A tehetséges Mr. Ripley (1955) Patricia Highsmith pszichológiai thrillere
 A tehetséges Mr. Ripley (1999) amerikai film Anthony Minghella rendezésében